Ста́йков () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Стайков, Людмил (род. 1937) — болгарский режиссёр театра и кино.
  (род. 1949) — болгарский футболист.
 Стайков, Стайко, или Стефан (Стайков) (1907—1995) — епископ Болгарской православной церкви.